El término heurística (la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines) puede aludir, en esta enciclopedia:

En informática

 a la heurística;
 a la heurística admisible, aquella que nunca sobreestima el costo de alcanzar el objetivo;
 a la heurística en antivirus, aplicada a detectar posibles códigos malignos;
 a la metaheurística, un método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general, usando los parámetros dados por el usuario sobre procedimientos genéricos y abstractos de una manera que se espera eficiente;

En ingeniería
 a la heurística.